Gibeon può riferirsi a diverse cose:

 Gibeon, un'antica città che si trovava a nord di Gerusalemme;
 Gibeon, una cittadina dell'odierna Namibia;
 Gibeon, un meteorite ferroso ritrovato in Namibia.